Дюфриш-Валазе, Шарль (1751—1793) — французский политический деятель, депутат Конвента.
 Деженетт-Дюфриш, Рене Николя (1762—1837) — военный врач времен великой французской революции.